Bantelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bantelmann (1911–1999), deutscher Prähistoriker
 Johann Wilhelm David Bantelmann (1806–1877), deutscher Landschafts- und Porträtmaler
 Niels Bantelmann (1940–2000), deutscher Prähistoriker